Birgitta Stenberg och liknande namn kan syfta på:

*Birgitta Stenberg (1932–2014), svensk författare, översättare och illustratör
Birgitta Stenberg (skulptör) (född 1937), svensk skulptör
Birgitta Stenberg-Hultén (1928–1993), svensk skulptör

Se även 
 Birgit Stenberg (1916–2012), svensk operasångerska